Tajemství je tajná informace, může být:

 advokátní tajemství
 hospodářské tajemství
 lékařské tajemství
 listovní tajemství
 náboženské tajemství
 obchodní tajemství
 poštovní tajemství
 služební tajemství
 státní tajemství
 vojenské tajemství
 zpovědní tajemství

hudba
 Tajemství (opera) – opera Bedřicha Smetany z roku 1878
 Tajemství (muzikál) – muzikál Daniela Landy z roku 2005

literatura
 Tajemství (povídka) – sci-fi povídka Arthura Charlese Clarka
Tajemství (kniha) – kniha Nového myšlení Rhondy Byrneové

film
 Tajemství (film, 1974) – film režiséra Roberta Enrica
 Tajemství (film, 1999) – film režiséra Jódžiró Takity
 Tajemství (film, 2000) – film režiséra Stanley Tucciho
 Tajemství (film, 2006) – film režiséra Drewa Heriota

Externí odkazy